1084 км, 1084-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1084 км — блок-пост, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 903238.
 1084 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Звезда — Самара, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 639538.
 1084 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, линия Ульяновск-Центральный — Акбаш, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 646936.